Beilervaart, localité de la commune de Midden-Drenthe, province de Drenthe, Pays-Bas
 Beilervaart, canal de la province de Drenthe aux Pays-Bas

Homonymie de toponyme